Franciaország
Saint-Mandé, település Val-de-Marne megyében
Saint-Mandé, Párizs egyik metróállomása